Félix Chaudessolle (1839-1922), avocat et homme politique français ;
 Paul Chaudessolle (1889-1966), officier général français.